Ку́бок Азовма́ша — коммерческий баскетбольный турнир, проходящий в Мариуполе. Турнир приурочен к дню машиностроителя и проходит ежегодно.

Результаты

I международный турнир (2003)

II международный турнир (2004)

III международный турнир (2005) 
Матчи проходили 23 — 25 сентября. Каждая команда проводила по 3 матча. В турнире участвовало по одному клубу из Латвии, Украины, России и Израиля.

IV международный турнир (2006) 
Матчи проходили 23 и 24 сентября. В турнире участвовало по одному клубу с Украины, из Болгарии, России и Турции.

V международный турнир (2007) 
Матчи проходили 22 и 23 сентября. В турнире участвовало по одному клубу с Украины, из Чехии, России и Кипра.

VI международный турнир (2008) 
Матчи проходили 26 — 28 сентября. В турнире принимали участие 2 украинские команды, а также одна команда из России. Греческий Панеллиониос, приглашённый в качестве четвёртой команды на кубок, не подтвердил своего желания участвовать в кубке, поэтому каждая команда играла по две игры.

VII международный турнир (2009) 
Матчи проходили 26 и 27 сентября. В турнире принимали участие 2 российские и 2 украинские команды.

VIII международный турнир (2010) 
Матчи проходили 18 и 19 сентября. Помимо Азовмаша, в турнире приняли участие клубы Триумф, Минск 2006 и БК Киев.

IX международный турнир (2011) 
17—18 сентября трофей разыгрывался в девятый раз.

X международный турнир (2012) 
22—23 сентября трофей разыгрывался в десят раз.

XI международный турнир (2013) 
21—22 сентября трофей разыгрывался в одиннадцать раз.

Победители

Примечания 

Международные клубные баскетбольные соревнования
Спортивные соревнования в Мариуполе